Шава — село в Кстовском районе Нижегородской области России, входит в состав Запрудновского сельсовета.

География 
Находится в 17 километрах от города Кстово на федеральной трассе М7 (Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа). Ближайшие населённые пункты: Запрудное, Ленинская Слобода.

Село расположено на высоте 100 метров над уровнем реки, имеет вид раскрытой ладони.

История 
Известно, что в 15-16 веке на месте села Шава проживали черемисы — финно-угорские племена из Волжско-финской подгруппы. В 1553 году Российское царство завершило фактическое присоединение Казанского ханства и во время Черемисского восстания, когда на Руси насильно принуждали принимать христианство, село было сожжено дотла.
В 1785 году село Шава было поделено между трёх хозяев: подполковником Василием Круковским, канцелярским советником Павелом Евдановым и ротмистром Василием Куприяновым.
В «Списке населённых мест Нижегородской губернии» упоминается как разновладельческое село при речке Шава и ключах, в которой насчитывалось 107 дворов, проживало 865 человек и имелось две православных церкви и два училища.

При въезде в Шаву, в парке была усадьба подполковника Василия Круковского. Третий барский дом принадлежал канцелярскому советнику Павлу Евданову. В 1848 году Шава уже имела статус села, так как в ней была построена в 1802 году каменная церковь Воскресения Словущего. Находилась данная каменная церковь на нынешней улице Село, неподалёку от усадьбы одного из владельцев села - ротмистра Василия Куприянова. На 1848 год в селе Шава было 114 дворов. Для сравнения, в Запрудном на тот момент была одна деревянная церковь и 85 дворов.

В селе Шава до прихода христиан жили славяне-черемисы. В центре села было капище славянских богов. После прихода христиан село сжигали несколько раз, так как славяне-черемисы не хотели принимать новую веру. В конце концов на месте славянского капища была построена в 1802 году каменная церковь Воскресения Словущего с пятью куполами. Тимм Василий Федорович в 1858 году изобразил её на своей литографии. Местные жители продолжали эту церковь игнорировать. В результате, построенная на месте славянского капища, каменная церковь была разобрана и поставлена в 1896 году деревянная, на окраине села, там, где сейчас находится нынешняя Церковь Николая Чудотворца. 

Деревянная Никольская церковь, которая сейчас находится под охраной государства как культурно-исторический объект (документ о принятии на госохрану № 286), была построена в 1896 году (так как на топографических картах 1848 года её ещё не было). В 1930-х годах была закрыта и занята под клуб. В 1994 возвращена верующим и отремонтирована. Церковь Воскресения Словущего, построенная в 1802 году была каменная, на что указывает Топографическая межевая карта Нижегородской губернии, сделанная под руководством А.И. Менде (Издание 1850-х годов).

После революции в одном из барских домов разместилась школа, до сих пор сохранен барский парк. Во втором доме в войну располагался детский дом, а затем больница. В третьем располагалось общежитие. В XX веке в селе была школа, клуб, больница, амбулатория. Во времена СССР село снабдили электричеством, водопроводом и подвели магистральный газ для газоснабжения домов. После распада СССР школа, клуб, больница, амбулатория в селе Шава были расформированы. В настоящее время есть только частный магазин и село интенсивно развивается как коттеджный посёлок.

Население

Известные люди 
В селе Шава родился и вырос Вахолков Геннадий Иванович — Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
Памятники археологии: стоянка Шавская (конец II тыс. до н. э.); стоянка Шава-3 (II тыс. до н. э.).
Памятник градостроительства и архитектуры — Никольская церковь.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Кстовского района